Zenker er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Friedrich Albert von Zenker (1825-1898) – tysk patolog
 Georg August Zenker (1855-1922) – tysk botaniker og zoolog
 Hans Zenker (1870-1932) – tysk marineofficer
 Jonathan Karl Zenker (1799-1837) – tysk naturforsker
 Josef Zenker (1832-1907) – tysk historiemaler
 Julius Theodor Zenker (1811-1884) – tysk orientalist
 Karl-Adolf Zenker (1907-1998) – tysk marineofficer
 Rudolf Zenker (kirurg) (1903-1984) – tysk kirurg
 Rudolf Zenker (filolog) (1862-1941) – tysk romanist

Efternavne